Der Kanton Valognes ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Cherbourg, im Département Manche und in der Region Normandie. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Yves Néel (PS).

Der Kanton Valognes hatte zum  insgesamt  Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Valognes aus den 9 Gemeinden Brix, Huberville, Lieusaint, Montaigu-la-Brisette, Saint-Joseph, Saussemesnil, Tamerville, Valognes und Yvetot-Bocage. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 135,37 km2.

Valognes